Аркимедес Томас Джино Канезе Пресьозо (; ,  — , ) — парагвайский биолог и литератор.

Родился в семье итальянских иммигрантов. Получил медицинское образование и до гражданской войны 1947 года работал врачом. Затем перешёл на научную работу, занимался микробиологией и паразитологией. Более 30 лет возглавлял кафедру бактериологии и паразитологии медицинского факультета Национального университета Асунсьона, затем был первым руководителем кафедры микробиологии отделения Католического университета Чили в Вильяррике.

Главный редактор «Парагвайского микробиологического журнала» (). Автор «Учебника по микробиологии и медицинской паразитологии» (), выдержавшего шесть изданий. Приоритетной темой собственных исследований Канезе была болезнь Шагаса.

В последнее десятилетие жизни занимался литературной деятельностью, литературные произведения публиковал под именем Джино Канезе (Хино Канесе, ). Наиболее известен как автор биографической книги о первом парагвайском диктаторе Хосе Гаспаре Франсии, получившей название по неформальному титулу Франсии «Великий правитель» (; 2004). Опубликовал также книгу воспоминаний о детстве «Как прекрасна была моя земля» ().

Жена — лингвист Наталия Кривошеин; совместной работой супругов стал справочник «Язык гуарани для употребления в медицине» (). Дочь — Марта Канесе Кривошеин (род. 1953), художница. Сыновья — поэт и биолог Хорхе Канесе и политик Рикардо Канесе Кривошеин.

Примечания

Ссылки 
 Страница Аркимедеса Канезе на Портале Гуарани

Биологи Парагвая
Писатели Парагвая